una combattuta nel 74 a.C. all'inizio della terza guerra mitridatica;
 un'altra combattuta nel 324 tra Costantino I e Licinio al termine della guerra civile romana;